Een vrouwelijke voornaam Anaïs (voornaam), bijvoorbeeld Anaïs Nin
 Anais Granofsky, een Canadees actrice
 Anais (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Anais (aardappel), een aardappelras

 Anais (Charente)
 Anais (Charente-Maritime)